Langkow peut désigner :

Patronyme
 Chris Langkow (1989-), est joueur de hockey sur glace canadien ;
 Daymond Langkow (1976-), est joueur de hockey sur glace canadien ;
 Scott Langkow (1975-), est un joueur de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme